El nombre Carolina Infante puede hacer referencia a:

 Carolina Infante (actriz), actriz peruana.
 Carolina Infante (modelo), modelo, presentadora y actriz chilena.